Ештрейту () — португальська власна назва. Бразильський аналог — Естрейту.

Топоніми

Ештрейту — парафія.